Dakers steht für:

 Dakers Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Taylor Dakers (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler